Příjmení Orlický, přechýleně Orlická nosí více osobností:

 Erich Orlický (1911–1982) – český židovský skladatel, pedagog a klavírista

podobná příjmení
 Joseph Orlicky (1922–1986) – americký inženýr českého původu, autor systému plánování potřeby materiálu (MRP)
 Jiří Vorlický (* 1976) – český fotbalista a trenér, otec Lukáše Vorlického
 Lukáš Vorlický (* 2002) – český fotbalista a mládežnický reprezentant, syn Jiřího Vorlického

související články
 Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory (DSO Orlické hory) – založen roku 1994
 Chráněná krajinná oblast Orlické hory (CHKO Orlické hory) – vyhlášena 28. prosince 1969
 Orlice (rozcestník)
 Orlická kasárna – soustava vojenských budov v Žamberku
 Orlická oblast – geomorfologická oblast rozkládající se na pomezí polského Slezska a východních Čech
 Orlická přehrada – Vodní nádrž Orlík
 Orlická Rybná – název obce Rybná nad Zdobnicí v letech 1945–1947
 Orlická tabule – geomorfologický celek v severovýchodní části Východočeské tabule
 Orlické elektrotechnické závody (OEZ) – česká elektrotechnická firma sídlící v Letohradu
 Orlické hory – pohoří a geomorfologický celek v severovýchodních Čechách, při hranici s polským Kladskem
 Orlické nivy – geomorfologický okrsek ve střední části Třebechovické tabule
 Orlické Podhůří – obec na Orlickoústecku
 Orlické Záhoří – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Orlické Zlákovice – katastrální území v okrese Příbram
 Orlicko-kladský varhanní festival – pořádán každoročně od roku 1997
 Orlickoústecko – okres Ústí nad Orlicí
 Orlickozáhorská brázda – údolí a geomorfologický okrsek Orlických hor
 Orličky – obec na Orlickoústecku
 Orličtí vrazi – pětice českých sériových vrahů (1991–1993)
 Seznam vrcholů v Orlických horách
 Ženijní skupinové velitelství X Rokytnice v Orlických horách – výkonný orgán Ředitelství opevňovacích prací v jižní části Orlických hor

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení